Rambo 2 - La vendetta (Rambo: First Blood Part II) – film del 1985
 Rambo: First Blood Part II – videogioco del 1985 per vari home computer
 Rambo: First Blood Part II – videogioco del 1986 per Sega Master System